Der Wahlkreis Nienburg/Schaumburg ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst vom Landkreis Nienburg die Stadt Rehburg-Loccum, die Gemeinde Steyerberg und die Samtgemeinden Liebenau, Mittelweser und Uchte sowie vom Landkreis Schaumburg die Samtgemeinden Lindhorst, Niedernwöhren und Sachsenhagen. Ferner gehören vom Landkreis Diepholz die Gemeinde Wagenfeld und die Samtgemeinde Kirchdorf dazu, wodurch Nienburg/Schaumburg als einziger Landtagswahlkreis in Niedersachsen Ortschaften aus drei Landkreisen umfasst.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Grant Hendrik Tonne (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 38.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Karsten Heineking (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 39.
! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Heineking, Karsten" |Karsten Heineking
|45,4
|38,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Tonne, Hendrik" |Grant Hendrik Tonne
|43,1
|37,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen || || |||7,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Leweke, Bernd" |Bernd Leweke
|6,4
|7,2
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Franz, Torben" |Torben Franz
|4,0
|2,9
|-
| AfD || || ||5,5
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| Deutsche Mitte || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,2
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,7
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Broschei, Martina" |Martina Broschei
|1,0
|0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 63,65 %.

Landtagswahl 2013 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter war Karsten Heineking (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Grant Hendrik Tonne (SPD) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Heineking, Karsten" |Karsten Heineking
|47,9
|40,8
|-
| SPD
| data-sort-value="Tonne, Hendrik" |Grant Hendrik Tonne
|38,6
|34,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Tautz, Monika" |Monika Tautz
|7,3
|10,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Biege, Lothar" |Lothar Biege
|2,7
|9,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Franz, Torben" |Torben Franz
|2,1
|2,2
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|-
| Die Freiheit || || ||0,4
|-
| Freie Wähler || || ||0,8
|-
| NPD || || ||0,9
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Dreyer, Bernd" |Bernd Dreyer
|1,3
|1,6
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 59,2 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Karsten Heineking (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Heineking, Karsten" | Karsten Heineking
| 50,1
| 46,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Tonne, Grant Hendrik" | Grant Hendrik Tonne
| 34,1
| 31,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Husmann" | Rolf Husmann
| 5,6
| 7,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Steenken-Krüger" | Dörte Steenken-Krüger
| 5,0
| 5,7
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Mattiat" | Dietmar Mattiat
| 5,2
| 5,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| NPD
|
|
| 1,8
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,5
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,3
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 56,3 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Nienburg/Weser)
Politik (Landkreis Schaumburg)
Politik (Landkreis Diepholz)